Courdemanche pode se referir a:
 Courdemanche (Eure)
 Courdemanche (Sarthe)

Desambiguações de topônimos